Тени́цкий - фамилия:

Известные носители 
 Теницкий, Анатолий Николаевич (род. 1959) — российский хоккейный функционер. Директор ХК «Северсталь» (2003—2011).

 Теницкая, Нина Леонидовна (род. 1971) - российская волейболистка, тренер, волейбольный функционер.